Grupa B jest jedną z dwóch grup krajów konkurujących w Pucharze Konfederacji w piłce nożnej 2013.

Tabela

Mecze

Hiszpania - Urugwaj

Tahiti - Nigeria

Hiszpania - Tahiti

Nigeria - Urugwaj

Nigeria - Hiszpania

Urugwaj - Tahiti

Linki zewnętrzne 
 

Puchar Konfederacji 2013